Les hippotraginés (Hippotraginae) sont une sous-famille de mammifères ruminants de la famille des bovidés.

Classification 

Liste des genres et espèces actuels selon  :
 Addax Rafinesque, 1815 - l'Addax
 Addax nasomaculatus
 Hippotragus Sundevall, 1846 - les hippotragues
 Hippotragus equinus
 Hippotragus leucophaeus
 Hippotragus niger
 Oryx Blainville, 1816 — les oryx
 Oryx beisa
 Oryx dammah
 Oryx gazella
 Oryx leucoryx

Phylogénie

Place au sein de la famille

Phylogénie interne

Liens externes

Notes et références 

Sous-famille de mammifères (nom scientifique)